

Codici 
 KEL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Kiel-Holtenau, Kiel, Germania

KEL 
 Kel – in lingua tuareg (la lingua dei nomadi del Sahara) significa tribù, gruppo, famiglia allargata